«Женщина на пляже» — американский фильм Жана Ренуара (1947).
 «Женщина на пляже» — американский фильм Джозефа Пивни (1955).
 «» — южнокорейский фильм Хон Сан Су (2006).